Мартин Эвальд Вольни (Martin Ewald Wollny) (20 марта 1846, Берлин — 8 февраля 1901, Мюнхен) — немецкий учёный, основатель научной агрономии и агрофизики (Агрономическая физика).

Биография 
Мартин Эвальд Вольни родился в Берлине. Окончил сельскохозяйственную академию в Проскау, Силезия.

С 1870 года преподавал в Лейпцигском университете.

С 1872 года был профессором Мюнхенской высшей технической школы. Заведовал в ней опытным полем и сельскохозяйственной лабораторией.

Одним из первых изучал влияние физических свойств почвы на плодородие. Исследовал температуру, влажность, механическое и агрегатное состояние почвы, а также капиллярные явления. Описывал воздействие климата на почву и урожайность растений. Он, в противовес химической теории плодородия Юстуса Либиха, cвязывал её с физическими свойствами почв.

М. Э. Вольни создал агрономическую физику и издавал журнал по этой теме: «Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik».

Библиография 
 Издатель и редактор: Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik". 20 томов, 1878—1898.
 Der Einfluss der Pflanzendecke und Beschattung auf die physikalischen Eigenschaften und die Fruchtbarkeit des Bodens, B., 1877.
 Mitteilungen aus dem landwirtschaftlichen Laboratorium der technischen Hochschule in München, Bd 1—2, Münch., 1879.

Примечания

Литература 
 Мартин А. Д. Эвальд Вольни // Вестник сельского хозяйства. 1901. № 12.
 Раманн Э. Мартин Эвальд Вольни // «Почвоведение». 1901. Т. 3. № 2. С. 117-122.

Ссылки 

 

Родившиеся в 1846 году
Умершие в 1901 году
Агрономы Германии
Физики Германии
Почвоведы
Преподаватели Мюнхенского технического университета